Украина на зимних Паралимпийских играх 2014 в Сочи (Россия) была представлена ​​23 спортсменами в 3 видах спорта: биатлоне, лыжных гонках и горнолыжном спорте. Это были пятые зимние Игры, в которых принимала участие Украина. Всего на зимних Паралимпийских играх 2014 присутствовал 31 член команды, среди которых также было 8 спортсменов-лидеров (ведущих).

В неофициальном медальном зачете украинская сборная заняла четвертое место, получив 5 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых медалей (всего - 25), уступив сборным России, Германии и Канады. По общему количеству медалей в медальном зачете Украина заняла 2-е место, уступив лишь сборной России (всего 80 медалей).

Медали

Состав 
В украинской команде было 15 спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата, 8 — с недостатками зрения. Средний возраст — 24 года. Самому старшему участнику было 37 лет (Михаил Ткаченко), самой молодой участнице — 16 лет (Екатерина Павленко).

Национальную команду характеризует высокая репрезентативность регионов Украины - в их состав входили представители 9 областей (Киевская, Харьковская, Волынская, Винницкая, Николаевская, Полтавская, Сумская, Черкасская, Черниговская) и города Киев.
 Батенкова-Бауман, Юлия Викторовна (Волынская область)
 Буй, Ирина Васильевна (Винницкая область)
 Вовчинский, Григорий Васильевич (Черкасская область)
 Ковалевский, Анатолий Александрович (г. Киев)
 Корнийко, Александр Юрьевич (Киевская область)
 Кононова, Александра Николаевна (Киевская область)
 Кузьмин, Дмитрий Валерьевич (Полтавская область)
 Лукьяненко, Виталий Владимирович (Харьковская область)
 Ляшенко, Людмила Александровна (Харьковская область)
 Майстренко, Владислав Сергеевич (Киевская область)
 Ошаров, Иван Станиславович (г. Киев)
 Павленко, Екатерина Юрьевна (Сумская область)
 Павленко, Людмила Владимировна (Харьковская область)
 Прилуцкая, Ольга Валерьевна (г. Киев)
 Рептюх, Игорь Николаевич (Черниговская область)
 Решетинский, Ярослав Юрьевич (г. Киев)
 Сытник, Виталий Юрьевич (Харьковская область)
 Ткаченко, Михаил Васильевич (Харьковская область)
 Уткин, Юрий Владимирович (Харьковская область)
 Шишкова, Оксана Валерьевна (Харьковская область)
 Шульга, Дмитрий Олегович (Харьковская область)
 Юрковская, Елена Юрьевна (Киевская область)
 Яровой, Максим Владимирович (Николаевская область)

Спортсмены-лидеры 
 Бабар, Борис Борисович (Черниговская область) - (Лукьяненко, Виталий Владимирович)
 Нестеренко, Лада Станиславовна (г. Киев) - (Шишкова, Оксана Валерьевна)
 Мукшин, Александр Васильевич (Сумская область) - (Ковалевский, Анатолий Александрович)
 Казаков, Виталий Валерьевич (Харьковская область) - (Уткин, Юрий Владимирович)
 Могильный, Владимир Сергеевич - (Прилуцкая, Ольга Валерьевна)
 Хуртик, Дмитрий Викторович - (Решетинский, Ярослав Юрьевич)
 Гергардт, Артур - (Шульга, Дмитрий Олегович)
 Дорош, Сергей Петрович - (Кузьмин, Дмитрий Валерьевич)

Результаты по видам спорта

Биатлон 

 Мужчины

 Женщины

Лыжные гонки 
Мужчины

 Женщины

Горнолыжный спорт 

Единственным представителем Украины в этом виде спорта является сноубордист Иван Ошаров.

На Зимних Паралимпийских играх в Сочи, когда этот вид спорта впервые включили в программу, Ошаров показал 24-й результат.

Также впервые в этом виде спорта в команде был спортсмен с ограниченными возможностями зрения.

См. также  
 Украина на зимних Олимпийских играх 2014
 Зимние Паралимпийские игры 2014
 Зимние Олимпийские игры 2014

Ссылки 
 
 

Страны на зимних Паралимпийских играх 2014 года
Украина на зимних Паралимпийских играх